Adria est un personnage de l'univers fictif de la série de science-fiction américaine Stargate SG-1, dans laquelle elle fait son apparition à la saison 10 en tant que leader Ori. Son rôle « adulte » est interprété par l'actrice brésilienne Morena Baccarin.

Elle apparaît également dans le film Stargate : L'Arche de vérité, qui marque la conclusion de l'histoire avec les Ori.

Présentation 
Adria est la fille des Oris, un groupe d'Alterans qui ont effectué l'Ascension, dans une galaxie très éloignée de la nôtre. Au contraire des Anciens, ceux-ci estiment qu'ils doivent être vénérés comme des dieux ; ils se servent de l'énergie des fidèles, puisée grâce à Origine, pour exercer leur pouvoir, leur faisant espérer l'Ascension en retour (ce qui s'avère être un mensonge). Quand ils retrouvèrent la trace des Anciens, réfugiés dans la Voie Lactée, les Oris mirent enceinte Vala Mal Doran, afin que son enfant, L'Oricy, puisse diriger la guerre contre eux.

Naissance et croissance accélérée 
Lorsque les Oris créèrent une première Superporte vers notre Galaxie, Vala se sacrifia pour la détruire. Pensant y rester, elle se retrouva cependant téléportée dans la galaxie Ori, où elle fut hébergée par Tomin, un homme qui eut pitié d'elle et dont elle tomba amoureuse. Une nuit, elle fit un rêve où un être de feu se rapprochait d'elle, au-dessus de son lit. C'était en fait un esprit Ori qui la mettait enceinte : sa fille, « l'Oricy », était vouée à conduire les Croisades des fidèles à travers la nouvelle Superporte pour lutter contre les impies.

Alors que la bataille faisait rage et que la flotte coalisée des Tau'ri, Jaffa et Asgard se faisait balayer par les vaisseaux envahisseurs, Vala sentit les premières contractions. Elle accoucha d'une fille, qui lui fut automatiquement retirée par les Prêcheurs pour sa non-soumission à Origine. Alors que Vala la réclamait, quelques instants plus tard, elle retrouva une petite fille de quelques années, grandie à toute vitesse par le pouvoir des Ori, et qui possédait déjà de très grands pouvoirs psychiques. Elle la prénomma « Adria », en lui faisant croire que c'était le prénom de sa propre mère; en fait, c'était celui de son horrible belle-mère (épisode: Oricy saison 10 épisode 01). Cependant, alors que « l'Oricy » atteignait l'âge adulte et que Vala usait de tout son pouvoir maternel pour la convaincre d'arrêter sa croisade meurtrière, Daniel Jackson intervint pour sauver Vala ; il n'eut néanmoins pas le courage de tuer la jeune fille.

La destruction de Dakara 
SG-1 retrouva Adria quelque temps après, sur une planète de la Voie Lactée qu'elle et ses fidèles étaient en train de convertir. C'est alors qu'eut lieu l'intervention des Jaffas, qui utilisèrent l'arme des Anciens sur Dakara pour éliminer toute vie sur la planète, et ainsi montrer leur détermination aux envahisseurs. Mais Adria survécut grâce aux pouvoir protecteurs de son pendentif et apprit l'existence de l'arme. Elle se rendit sur Dakara et anéantit l'arme, qui avait autrefois servi à éliminer les Réplicateurs.

La quête du Graal 
Jackson finit par découvrir l'emplacement du « Saint-Graal », une arme anti-Ori fabriquée par Merlin et cachée par Morgane. Lorsque SG-1 se rendit sur la planète découverte, Adria fit intervenir son armée et en profita pour se « métamorphoser » en villageois ; elle proposa aux Terriens de les accompagner jusqu'à l'emplacement de l'arme. En effet, elle craignait de faire face seule au pouvoir des Anciens, qui avaient sûrement protégé le Graal contre les Ori. Adria avait justement le dessein de retourner l'arme contre eux, ce qui les aurait anéanti totalement. Mais après avoir traversé les premières épreuves, Adria se fit démasquer par Daniel, lorsqu'elle prononça sans réfléchir des paroles du livre des Origines ; menacé par ses pouvoirs, le groupe fut contraint de l'amener jusqu'à l'arme, Adria les aidant notamment à libérer l'enfant emprisonné et les protégeant contre le dragon de Morgane. Cependant, SG-1 et le Goa'uld Ba'al furent transportés sur une autre planète, où ils retrouvèrent le corps congelé de Merlin. Pendant que Daniel acquérait son savoir, un dispositif Ancien les faisait régulièrement changer de planète, les maintenant ainsi hors d'atteinte d'éventuels ennemis. Folle de rage, Adria les poursuivit à travers la Porte des Etoiles, gagnant du terrain à chaque destination et finit par les rattraper. SG-1 arriva à s'enfuir, mais Daniel, qui avait acquis toutes les connaissances de Merlin, fut capturé par la leader Ori.

La mort des Ori 
Adria emmena Daniel sur son vaisseau, où elle s'efforça de le séduire et de le convaincre de la bienfaisance des Ori et du soi-disant danger que constituent les Anciens. Daniel, dont l'esprit était encore en partie possédé par Merlin, parvint à lui faire croire qu'il s'était converti. Adria le changea alors en Prêcheur des Ori, afin de lui faire construire le Graal. Mais Daniel fut finalement retrouvé par SG-1, et put mettre son plan à exécution ; il neutralisa Adria, complètement dupée, et lança l'arme activée à travers la Superporte de la Voie Lactée, ce qui eut pour effet d'anéantir tous les Ori.

L'Ascension 
Adria revint peu après dans la Voie Lactée, avec de nouveaux vaisseaux de guerre. SG-1 décida de lui tendre un piège pour la capturer : la mémoire de Vala fut effacée, et la mère d'Adria fut exclue du SGC, avec l'idée que ses amis l'avaient réellement abandonnée. Adria ne tarda pas à la retrouver, et, lisant dans ses pensées une vraie détresse, décida de l'accompagner sur une planète où devrait se trouver un artefact recherché par les Ori. SG-1, qui l'attendait sur la planète, l'encercla et bloqua ses pouvoirs avec un dispositif d'ultrasons. Mais Ba'al intervint et enleva la leader Ori au nez et à la barbe des Terriens. Il la fit posséder par un de ses clones, espérant ainsi contrôler toute l'armée Ori et s'en servir à ses dépens. SG-1 retrouva finalement la trace de Ba'al et put extraire le symbiote du corps d'Adria avec l'aide des Tok'ra. Mais une toxine Goa'uld libérée par Ba'al au moment de l'extraction se répandit dans les veines de son hôte, commençant à la tuer à petit feu. Adria s'enferma dans l'infirmerie de l'Odyssée avec Vala et effectua l'Ascension, sans que les Terriens ne puissent intervenir.

L'Arche de Vérité 
« L'Oricy », désormais évoluée en être de Lumière, retourna prendre la place de tous les Ori morts à Celestis. Toute l'énergie des fidèles, qui était jusqu'alors transmise à tout un groupe, l'alimenta alors suffisamment pour faire d'elle une « vraie déesse ». Alors que la Terre était menacée à son tour par la flotte des envahisseurs, SG-1 se rendit dans la galaxie Ori et retrouva l'Arche de Vérité, un artefact Ancien capable de dévoiler à tous le mensonge des Ori. Mais l'équipe fut capturée et emmenée à Celestis avec l'Arche ; Adria dévoila sa toute-puissance à Vala, et annonça qu'elle comptait utiliser l'Arche pour convertir tous les peuples à Origine. Mais Teal'c libéra à temps ses compagnons, qui pouvaient alors utiliser l'Arche contre le Doci. Le doute se répandit vite parmi tous les Prêcheurs, au grand détriment de la leader Ori. Privée de ses pouvoirs, Adria dut alors faire face à l'arrivée de Morgane ; les deux femmes s'affrontèrent, s'annihilant mutuellement et sonnant ainsi le glas d'Origine.

Ori
Méchant de fiction

cs:Seznam postav seriálu Hvězdná brána#Adria Orici
en:Ori (Stargate)#Characters